Велия (Velia) може да се отнася за:

 Валия, древен град в Италия (Елея)
 Велия (Рим), хълм в Рим
 Нови Велия, град в Италия
 Велия, женско име

Вижте също 
 Елея (пояснение)